Попона — многозначный термин.
 Попона — одежда для домашних животных (для обогрева и др.).
 Попона — часть сбруи лошади.
 Послеоперационная попона